

Султангулово — присілок, Кугарчинський район, Башкортостан
 Султангулово — село, Похвістневський район, Самарська область

Див. також 
 Новосултангулово
 Старосултангулово